Терренс Виктор Харпер ( род. 27 января 1940, Реджайна) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1965, 1966, 1968, 1969, 1971).

Игровая карьера 
Начал хоккейную карьеру в команде «Реджайна Пэтс», играя за неё в течение трёх сезонов он регулярно зарабатывал очки. Затем играл за команды «Монреаль Роялз» и «Халл-Оттава Канадиенс», где в сезоне 1962/63 показал лучший результат в карьере, заработав 37 очков (6+31).

По окончании сезона перешёл в «Монреаль Канадиенс», за который играл с 1963 по 1972, выиграв с командой пять Кубков Стэнли. По окончании сезона 1971/72 был обменян в «Лос-Анджелес Кингз», где стал капитаном и одним из ключевых защитников клуба. Харпер был капитаном команды с 1973 по 1975 год, пока не был обменян в «Детройт Ред Уингз» на лидера «Ред Уингз» Марселя Дионна.

Отыграв за «Ред Уингз» четыре сезона, в 1979 году в качестве свободного агента перешёл в «Сент-Луис Блюз», за который отыграл 11 матчей. Его последним клубом в карьере стал «Колорадо Рокиз», к которому он присоединился весной 1981 года.

По окончании сезона 1980/81 завершил карьеру в возрасте 41 года, отыграв всего в НХЛ 1066 матчей, заработав 256 очков (35+221).

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Реджайна Пэтс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Кливленд Баронз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Колорадо Рокиз» (хоккей)
Обладатели Кубка Стэнли